Барсуково — село в Тальменском районе Алтайского края. Входит в состав Речкуновского сельсовета.

География 
Расположено на правом берегу реки Оби. Абсолютная высота — 12а метра над уровнем моря.

История 
Основано в 1700 году. В 1926 году в деревне Барсуково имелось 92 хозяйства и проживало 408 человек (197 мужчин и 211 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовала школа I ступени. В административном отношении входила в состав Речкуновского сельсовета Белоярского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района